

Челина — село в общині Коніц.

Челина — село в общині Омиш.